Attack Bay kan syfta på följande platser:

Australien 

 Herald Bight (vik), Western Australia,

Papua Nya Guinea 

 Vanimo (ort), West Sepik Province, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar